Por «calle de San Juan» o «calle San Juan» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle San Juan de la ciudad española de Logroño;
la calle de Moratín de la ciudad española de Madrid, antes conocida como «calle de San Juan al Prado»;
la calle San Juan de la ciudad española de Málaga;
la calle San Juan de la ciudad española de Oviedo; y
la calle de San Juan de la ciudad española de San Sebastián.